Con la locuzione Giostra del Saracino ci si può riferire a:
 la Giostra del Saracino di Arezzo
 la Giostra del Saracino di Rispescia
 la Giostra del Saracino di Sarteano